Álvaro Muñoz Borchers – cestista spagnolo
 Christl Cranz-Borchers – sciatrice alpina, allenatrice di sci alpino e saggista tedesca
 Cornell Borchers – attrice tedesca
 Elisabeth Borchers – poetessa e scrittrice tedesca
 Nat Borchers – ex calciatore statunitense
 Ronald Borchers – ex calciatore tedesco